David kan syfta på:

 David – ett mansnamn och personer med förnamnet eller efternamnet
 David (staty) – en staty av Michelangelo
 Camp David – amerikanske presidentens officiella lantställe
 David (miniserie) – en tysk/amerikansk/italiensk miniserie från 1997
 David (auktor) – ett auktorsnamn

Se även
 Saint David (olika betydelser)
 Saint Davids (olika betydelser)
 Mount David (olika betydelser)